Příjmení Střihavka nosí více různých osobností:

David Střihavka (1983) – český fotbalista
Kamil Střihavka (1965) – český zpěvák
Marek Střihavka (1982) viz Benny – český programátor